Oratorio di Santo Stefano – sito a Lentate sul Seveso
Oratorio di Santo Stefano protomartire – sito a Palermo
 Oratorio di Santo Stefano – sito a Stia
 Chiesa-oratorio di Santo Stefano al Colle  – sito a Pedrinate, nel comune di Chiasso

Pagine correlate
Basilica di Santo Stefano
Chiesa di Santo Stefano
Pieve di Santo Stefano